Jembrana ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Bali. Er hat eine Fläche von 849,13 km² und 325.6541 Einwohner (Enbde 2021). Verwaltungssitz ist die Stadt Negara.

Geographie 
Jembrana liegt im Südwesten von Bali. Es erstreckt sich zwischen 08°09′58″ und 08°28′02″ s. Br. sowie zwischen 114°26′28″ - 115°51′28″ ö. L. Nördlich liegt der Regierungsbezirk Buleleng, östlich Tabanan.

Administrative Gliederung 
Administrativ gliedert sich Jembrana in fünf Distrikte (Kecamatan). Diese werden in 51 Dörfer unterteilt, davon zehn städtischen Typs (Kelurahan).
{| class="wikitable mw-datatable sortable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe8
! rowspan="2"|Code||rowspan="2" |KecamatanDistrikt||rowspan="2"|Ibu KotaVerwaltungssitz||rowspan="2"|Fläche(km²)
! rowspan="2"|EinwohnerCensus 2010||colspan="3"|Volkszählung 2020||colspan="2"| Anzahl der
|- class="hintergrundfarbe8
! Einwohner||Dichte||Sex Ratio||class="unsortable" |Desa||class="unsortable" |Kel.
|-
| 51.01.01  || style="text-align:left" | Negara  || style="text-align:left" | Baler Bale Agung || 126,50 || 77.818 || 95.739 || 756,8 || 102,0 || 8 || 4
|-
| 51.01.02  || style="text-align:left" | Mendoyo  || style="text-align:left" | Pergung || 294,49 || 56.222 || 67.536 || 229,3 || 99,5 || 10 || 1
|-
| 51.01.03  || style="text-align:left" | Pekutatan  || style="text-align:left" | Pekutatan || 129,65 || 25.583 || 30.483 || 235,1 || 98,7 || 8 || 0
|-
| 51.01.04  || style="text-align:left" | Melaya  || style="text-align:left" | Melaya || 197,19 || 50.381 || 61.494 || 311,9 || 100,9 || 9 || 1
|-
| 51.01.05  || style="text-align:left" | Jembrana || style="text-align:left" | Dauhwaru || 93,97 || 51.634 || 61.812 || 657,8 || 98,5 || 6 || 4
|- class="hintergrundfarbe7
! 51.01 || Kab. Jembrana || Negara || style="text-align:right" | 841,80 || style="text-align:right" | 261.638
!! style="text-align:right" | 317.064 || style="text-align:right" | 376,7 || style="text-align:right" | 100,3 || 41 || 10
|}

Demographie 
Bevölkerungsentwicklung der letzten drei Halbjahre (indon. Semester)
{| class="wikitable" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe6
! colspan="2" | Fortschreibungsdaten !! 31.12.2020 !! 30.06.2021 !! 31.12.2021
|- 
| style="text-align:left" rowspan="3" class="hintergrundfarbe9 | Kab. Jembrana || style="text-align:left" | männlich || 165.373 || 164.264 || 163.313
|-
|  style="text-align:left" | weiblich || 164.026 || 163.174 || 162.341
|- class="hintergrundfarbe9
|  style="text-align:left" | gesamt || 329.399 || 327.438 || 325.654
|- 
| style="text-align:left" rowspan="3" class="hintergrundfarbe7 | Prov. Bali || style="text-align:left" |männlich || 2.139.483 || 2.128.027 || 2.145.798
|-
|  style="text-align:left" | weiblich || 2.122.426 || 2.108.956 || 2.133.331
|- class="hintergrundfarbe7
|  style="text-align:left" | gesamt || 4.261.909 || 4.236.983 || 4.279.129
|}
Ende 2021 waren von der Gesamtbevölkerung
 71,21 % Hindus
 26,41 % Moslems
 1,25 % Protestanten
 0,83 % Katholiken
 0,30 % Buddhisten

Geschichte 
1964 trat bei Bali-Rindern im Regierungsbezirk erstmals das Jembrana-Disease-Virus auf. Diese für Rinder tödliche Seuche kommt nur in bestimmten Orten Indonesiens vor.

Weblinks 

 Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Jembrana (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in der Provinz Bali
Geographie (Bali)